Adamstown, a Pitcairn-szigetek fővárosa és egyetlen lakott települése
 Adamstown, Newcastle külvárosa Ausztráliában
 Adamstown, falu Írország Wexford megyéjében
 Adamstown, település Írországban, Dublin közvetlen közelében
 Adamstown, település az Amerikai Egyesült Államokban, Marylandben
 Adamstown, település az Amerikai Egyesült Államokban, Pennsylvaniában